Pogo kan betekenen:
 Pogo (artiest) een Australisch artiest
 Pogo (dans), een dans uitgevoerd op heavy metal, hardcore, ska en punk
 Pogo Chico, een barangay van de Filipijnse gemeente Dagupan City
 Pogo Grande, een barangay van de Filipijnse gemeente Dagupan City
 Pogo (Bautista), een barangay van de Filipijnse gemeente Bautista
 Pogo (Mangaldan), een barangay van de Filipijnse gemeente Mangaldan
 Pogo (Alaminos), een barangay van de Filipijnse stad Alaminos
 Pogo Pogo, B-kant van de hit Ça plane pour moi van Plastic Bertrand
 Pogo-oscillatie, plotse beweging van een raket als gevolg van haperende verbranding van brandstof in de motor
 Pogostick, een speeltuig
 Pogo (stripreeks), een Amerikaanse stripreeks van Walt Kelly
 Pogo (keyboards), een pseudoniem van Stephen Gregory Bier Jr alias “Madonna Wayne Gacy”, lid van Marilyn Manson (band)
 Pogo the Clown, een van de bijnamen van seriemoordenaar John Wayne Gacy
 Pogo (skateboard), een skateboard-kunstje
 Pogo (zender), een Indiase kabel- en satellietzender